V9 ou V09 peut faire référence à :

Informatique 
 v9, la neuvième version d'un matériel, d'un logiciel… ;
 V9, un moteur de recherche chinois.

Médecine 
 Classe ATC V09, un sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Piéton blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision (V09), d’après la classification internationale des maladies.

Toponymie 
 Mankarga-V9, un village burkinabé ;
 Rapadama-V9, un village burkinabé.

Transports 
  ;
 Moto Guzzi V9, une moto du constructeur italien Moto Guzzi.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres